Slovo osa má více významů:
 Osa – též symetrála, přímka určující souměrnost (symetrii) množiny bodů
 Osa (architektura) – pomyslná vertikální osa procházející například středem fasády nebo jiného architektonického prvku
 Okenní osa – okna umístěná nad sebou
 Osa (otáčení) – přímka, kolem které se těleso otáčí
 Osa Berlín–Řím–Tokio – uskupení vojenských mocností, které za druhé světové války bojovaly za zájmy nacismu a fašismu
 Osa (město) – město v Rusku
 Osa (strojírenství) – pevná (tj. neotáčející se) hřídel, plnící nosnou funkci při rotačním nebo kývavém pohybu, nepřenášející však točivý moment
„Přední osa“, „zadní osa“ automobilu – nesprávné označení náprav
 zastaralý název pro stonek
 zastaralý a nářeční název pro vosu
 Osa (rod) – rod rostlin z čeledi mořenovité
 Osa (poloostrov) – poloostrov v Kostarice
 Osa (kanton) – kanton v Kostarice

Zkratky 
 OSA – zkratka pro Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
 OSA – zkratka pro Ordo sancti Augustini – Řád augustiniánů
 OSA – zkratka pro Open Systems Architecture – Architektura otevřených systémů
 OSA – zkratka pro Oceania Swimming Association – plaveckou asociaci zemí Oceánie

Ustálená spojení 
 Osa zla – pojem vytvořený prezidentem USA G. W. Bushem jako souhrnné označení států podporujících terorismus

Reference

Externí odkazy